

Geografia 
 Spagna
 Quintanilla de Trigueros – comune nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Trigueros – comune nella comunità autonoma dell'Andalusia
 Trigueros del Valle – comune nella comunità autonoma di Castiglia e León

Persone 
 Abner Trigueros – calciatore guatemalteco, attaccante
 Cándido María Trigueros – scrittore spagnolo del XVIII secolo
 Manu Trigueros – calciatore spagnolo, centrocampista
 Pablo Trigueros – calciatore spagnolo, difensore